Le Beau Monde steht für:

 Le beau monde (Quadrille), Quadrille von Johann Strauss Sohn, op. 199
 Le beau Monde, französischer Fernsehfilm von Michel Polac (1981)
 Le beau Monde, französischer Spielfilm von Julie Lopes-Curval (2014), englischer Titel High Society